Evans Brook ist der Name folgender

Fließgewässer in den Vereinigten Staaten:
 Evans Brook (Indiana), im Dubois County
 Evans Brook (Maine), im Aroostook County
 Evans Brook (Pennsylvania), im Chester County